Touba steht für:

 Touba, eine Großstadt in Senegal
 Touba (Elfenbeinküste), eine Stadt in der Republik Côte d’Ivoire
 Café Touba, Kaffeezubereitung in Westafrika

Touba ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Touba (* 1998), algerischer Fußballspieler
 Hamza Touba (* 1991), deutscher Boxer
 Jacques Touba (1863–1940), katholischer Geistlicher und lothringischer Regionalhistoriker (Herausgeber der Ortsgeschichte Lothringens)
 Pinar Touba (* 1988), türkisch-deutsche Amateurboxerin im Fliegengewicht